Томаковка — топоним:

Украина 
 Днепропетровская область
 Томаковка — село,  Верхнеднепровский район
 Томаковка — село,  Солонянский район
 Томаковка — посёлок городского типа,  Томаковский район

См. также 
 Томаковка — река, приток Днепра